«Can’t Feel My Face» () — песня, записанная канадским соул-исполнителем The Weeknd (А́бель Тесфайе) с его второго студийного альбома Beauty Behind the Madness (2015). «Can’t Feel My Face» достиг первого места в чартах США (Billboard Hot 100) и Новой Зеландии, второго места в хит-параде Австралии и Канады (Canadian Hot 100). Сингл получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые отметили сходство с работами Майкла Джексона.
Журнал Rolling Stone назвал песню «Can’t Feel My Face» лучшим хитом всего 2015 года, включив её свой итоговый Список лучших песен 2015 года (поставив её на позицию № 1 в «Best songs of 2015»).

История 
Официальный релиз состоялся 8 июня 2015 года во время выступления певца The Weeknd на всемирной конференции разработчиков на платформе Apple's Worldwide Developers Conference.
Песня была написана в тональности Ля минор (от E4 до E6; 108 уд в мин.).

Песня будет впервые представлена в живом исполнении на телевидении на церемонии MTV Video Music Awards в конце августа 2015 года.

22 августа 2015 года «Can’t Feel My Face» возглавила американский хит-парад после трёх недель нахождения на втором месте (1045-й чарттоппер в истории Hot 100 с 1958 года и 1-й в карьере певца). Она также возглавил чарты Radio Songs, Hot R&B/Hip-Hop Songs (4 недели на первом месте) и Pop Songs. Ранее у певца было три хита в top-10: «Love Me Harder»(вместе с Ariana Grande, № 7 в ноябре 2014); «Earned It (Fifty Shades of Grey)» (№ 3 в мае 2015 и № 1 в Radio Songs); и «The Hills» (№ 10 в августе 2015).
7 декабря 2015 года песня была номинирована на премию Грэмми-2016 в категории Лучшее сольное поп-исполнение.

Музыкальное видео 
Режиссёром видео стал Грант Сингер, а первый показ прошёл 28 июля 2015 года на Apple Music.
В видеоклипе снялась супермодель Шанель Иман Робинсон.

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
  (более 250 млн просмотров)

Песни 2015 года
Песни, написанные Максом Мартином
Песни, продюсированные Максом Мартином
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни The Weeknd
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
XO (лейбл)